Махмут (Махмуд) Сафиевич Актуганов (25 декабря 1924 — 24 января 1971, Ленинград) — в годы Великой Отечественной войны — гвардии младший сержант, наводчик противотанкового ружья 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта; Герой Советского Союза (), майор.

Биография 
Родился 25 декабря 1924 года в деревне Новосафарово Мишкинского района Башкортостана в семье крестьян. По национальности татарин.

Член КПСС с 1955 года. По окончании начальной школы работал в колхозе.

Призван в Красную Армию в августе 1942 года. В действующей армии с сентября 1943 года. Гвардии младший сержант Махмут Актуганов отличился в боях севернее посёлка Комарин Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии младшему сержанту Актуганову Махмуту Сафиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 891).

После войны Актуганов продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1956 году окончил военное училище. С 1969 года майор Актуганов М. С. — в отставке. Жил и работал в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Умер 24 января 1971 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Магометанском кладбище. Могила Актуганова является единственным на данном кладбище памятником культурного наследия регионального значения.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (15.01.1944).
 Орден Ленина.
 Медали.

Память 
 Именем Героя названа улица в селе Мишкино Мишкинского района Башкортостана.

Примечания

Литература 
 
 
 Подвиги Героев Советского Союза. , 1981.

Ссылки 
 
 Надгробный памятник на могиле Актуганова.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Магометанском кладбище (Санкт-Петербург)